Ovacık (district, Karabük), een Turks district in de provincie Karabük
Ovacık (Karabük), plaats in het district Ovacık in de provincie Karabük
 Ovacık (district, Tunceli), een Turks district in de provincie Tunceli
 Ovacık (Tunceli), plaats in het district Ovacık in de provincie Tuncelli
 Ovacık (Çankırı), een dorp in het Turkse district Çankırı
 Ovacık (Yapraklı), een dorp in het Turkse district Yapraklı